Кубок Футбольної ліги 1994–1995 — 35-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вп'яте у своїй історії здобув Ліверпуль.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/23 серпня 1994

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/23 серпня 1994

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня/6 вересня 1994

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня/7 вересня 1994

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/23 серпня 1994

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/27 вересня 1994

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20/28 вересня 1994

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня/4 жовтня 1994

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня/5 жовтня 1994

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21/27 вересня 1994

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня/4 жовтня 1994

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня/5 жовтня 1994

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 1994

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 1994

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 листопада 1994

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 1994

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 грудня 1994

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 січня 1995

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 лютого/8 березня 1995

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 лютого/8 березня 1995

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf 
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1994–1995
1994 у футболі
1995 у футболі
1994 в англійському спорті
1995 в англійському спорті